Озёрский сельсове́т — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Щигровском районе Курской области.

Административный центр — посёлок Плодовый.

География 
Населённые пункты Озёрского сельсовета расположены по берегам реки Рать.

История 
Озёрский сельсовет существовал на территории Щигровского района после Великой Отечественной войны.

В июне 1954 года во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении сельских Советов» в состав Озёрского сельсовета вошли населённые пункты упразднённого Крутовского сельсовета.

Решением Щигровского исполкома от 15 февраля 1960 года № 48 Озёрский сельсовет был упразднён, а его населённые пункты были переданы в состав Мелехинского сельсовета.

В 1967 году был вновь образован Крутовский сельсовет, в составе которого в апреле 1978 года был зарегистрирован посёлок Плодовый.

В сентябре 1979 года был восстановлен Озёрский сельсовет с центром в посёлке Плодовый. Помимо этого, в состав Озёрского сельсовета были включены населённые пункты Крутовского сельсовета: деревни Интернациональная, Колодезки, Матвеевка, Озёрки и посёлок Суходол.

Озёркий сельсовет получил статус сельского поселения в соответствии с законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
Населённые пункты Озёрского сельсовета связаны автомобильной дорогой с твёрдым покрытием с Пригородненским сельсоветом и городом Щигры, а также с Крутовским сельсоветом (от деревни Колодезки).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования 

Муниципальные образования Щигровского района
Сельские поселения Курской области